Английская фраза «Shoot’Em Up» может означать:

 Shoot 'Em Up — оригинальное название криминального боевика «Пристрели их» (2007).
 Shoot 'em up — жанр компьютерных игр.